Massar steht für:

 Keur Massar, Stadtbezirk von Pikine im Senegal
 El-Massar, sozialistische Partei in Tunesien
 (18946) Massar, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Heide Wilts, geborene Massar (* 1942), deutsche Ärztin und Weltumseglerin
 Helene Massar (1912–2003), deutsche KZ-Aufseherin